Voldemort, Harry Potter-szereplő
 Palpatine, Star Wars-szereplő
 Sauron (Szauron), Gyűrűk Ura-szereplő
 Darth Vader, Star Wars-szereplő
 Darkseid, DC Comics-szereplő